Il y a deux diocèses de Southwark en Angleterre
 le diocèse catholique, devenu archidiocèse de Southwark a été fondé en 1850. Il a rang d'archidiocèse métropolitain depuis 1965, chef de la province ecclésiastique de Southwark
 le diocèse anglican de Southwark a été créé en 1905, il relève de la province de Cantorbéry.